County Cricket Ground steht für folgende Cricket-Stadien in England:

 County Cricket Ground (Beckenham), London
 County Cricket Ground (Derby), Derbyshire
 County Cricket Ground (Hove), Brighton and Hove
 County Cricket Ground (Northampton), Northamptonshire
 County Cricket Ground (Swindon), Wiltshire